Дуглас (Даг) Ли () — профессор компьютерных наук и настоящее время декан факультета компьютерных наук Университета штата Нью-Йорк в г. Освего (SUNY Oswego), где он специализируется на теме параллельных вычислений и разработке параллельных структур данных. Он состоял в Исполнительном комитете Java Community Process и руководил разработкой спецификации JSR 166, которая добавила утилиты для разработки параллельных многопоточных программ в язык программирования Java начиная с версии 1.5 (см. Параллелизм в Java).

Биография 
22 октября 2010 года Даг Ли уведомил Исполнительный комитет Java Community Process, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. В 2012 году Даг Ли вошел в руководство проекта OpenJDK.

Даг Ли является автором книги Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns — одной из первых книг на тему параллельного многопоточного программирования в Java. В настоящее время эта книга доступна во втором издании, которое вышло в 1999 году. Также он является автором библиотеки dlmalloc, являющейся открытой свободной реализацией библиотеки работы с памятью malloc для языка С.

В 2013 году Даг Ли был избран действительным членом Ассоциации вычислительной техники.

Библиография 
 Object Oriented System Development, ISBN 0-201-56355-X, 1993 г. (в соавторстве с Dennis deChampeaux и Penelope Faure)
 Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, первое издание: ISBN 0-201-69581-2, 1997 г.; второе издание: ISBN 0-201-31009-0, 1999 г.
 Java Concurrency in Practice, ISBN 0-321-34960-1, 2006 г. (в соавторстве с Joshua Bloch, Brian Goetz, Tim Peierls, Joseph Bowbeer и David Holmes)

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Дага Ли
 Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns - дополнения к его книге
 Java Community Process Executive Committee
 JSR 166: Concurrency Utilities

Учёные в области информатики США
Программисты США